Stewart McDonald est un nom pouvant désigner:

Stewart McDonald (1925-2008), skieur nautique professionnel américain
Stewart McDonald (né en 1986), homme politique écossais

Voir aussi

Homonymie de personnes